Basch ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Basch (1800–1841), deutscher Dichter
 Adela Basch (* 1946), argentinische Schriftstellerin
 Alfred Basch (1882–1958), österreichischer angewandter Mathematiker
 Árpád Basch (1873–1944), ungarischer Maler
 Edith Basch (1895–1980), aus Ungarn stammende, in Rom tätige Malerin
 Else Basch (1878–1944), deutsche Finanzverwalterin, Holocaustopfer, siehe Liste der Stolpersteine in München

 Felix Basch (1885–1944), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Franz Anton Basch (Ferenc Antal Basch; 1901–1946), deutscher Politiker der NSDAP
 Fritz Basch (1907–1987), österreichischer Pressefotograf
 Gyula Basch (1850–1928), ungarischer Maler
 Harry Basch (* 1926), US-amerikanischer Schauspieler 
 Julius Basch (1876–1940), deutscher Fabrikant und NS-Opfer, siehe Liste der Stolpersteine in München
 Lajos Basch (1852–??), ungarischer Journalist
 Lucie Basch (* 1992), französische Ingenieurin und Unternehmerin
 Mendel Basch (1919–2012), jüdisch-lettischer Hochschullehrer und Opfer des Holocaust
 Móric Ede Basch (1842–??), ungarischer Journalist
 Oskar Basch (1879–1942), österreichischer Dirigent und Theaterdirektor
 Peter Basch (1921–2004), österreichisch-US-amerikanischer Fotograf
 Raphael Basch (1813–??), böhmisch-österreichischer Politiker
 Renate Basch-Ritter (* 1942), österreichische Historikerin
 Samuel Siegfried Karl von Basch (1837–1905), tschechisch-österreichischer Pathologe und Physiologe
 Siegmund Basch (1700–1771), deutscher evangelischer Theologe
 Simon Basch († 1677), ungarischer Reformator
 Trude Basch-Havel (1898–1985), österreichische Schauspielerin
 Victor Basch (1863/5–1944), ungarisch-französischer Politiker

Basch steht für:
 Basch (plattdeutsch)

Siehe auch:
 Bash
 Baasch (Begriffsklärung)